Fluxus – network internazionale di artisti, compositori e designer attivo negli anni sessanta in diverse discipline artistiche, nell'architettura, nel design e nella letteratura
 Fluxus – film cortometraggio del 2004 diretto da László Csáki
 Fluxus – gruppo musicale italiano
 Fluxus – album dei Fluxus del 2002